Loch Baghasdail steht für:

 Loch Baghasdail (Meeresarm), einen Meeresarm an der Hebrideninsel South Uist
 für die Stadt an obigem Gewässer, siehe Lochboisdale